Die National Premier League 2017 war die 49. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 29. April 2017 und endete am 29. September 2017.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 
Stand: 27. Oktober 2019

Weblinks 
 Saison 2017 bei rsssf.com
 National Premier League (Mongolei), Saison 2017 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017